SMART Board je interaktivní tabule vyráběná SMART Technologies. Jedná se o velkoplošnou dotykovou tabuli, která je aktivní za pomocí projekce a počítače. Počítač promítá obraz na tabuli přes projekci. Pomocí prstu pak můžeme přímo z tabule ovládat aplikace, označovat objekty, případně pomocí per kreslit a zvýrazňovat. Pravé tlačítko myši a softwarová klávesnice se spouští pomocí dvou tlačítek umístěných na panelu s popisovači pod tabulí. Vstup z tabule do počítače je zajištěn propojením těchto medií pomocí USB kabelu. Pro výstup zvuku pak lze připojit reproduktory, které jsou v některých modelech zabudovány a využít tak veškerých multimediálních prostředků tohoto produktu (zvuk nemusí být pouze integrovaný, lze využít i samostatných reproduktorů připojených k počítači).

Od té doby, kdy v roce 1991 SMART Technologies představili svou první interaktivní tabuli, je SMART Board využíván v oblasti vzdělávání, managementu a vládních institucích, pro představení interaktivních prezentací. Ve vzdělávání je tato pomůcka využívána jako interaktivní prvek ve výuce ve stylu ŠKOLA HROU.

Historie 

SMART představili svou první interaktivní tabuli SMART Board v roce 1991. Byla to první interaktivní bílá tabule, která poskytovala možnost ovládání počítače a jeho aplikací pomocí dotyku a také podporovala vpisování do standardních aplikací Microsoft Windows.
Výhradním distributorem tabulí SMART Board pro firemní a školní sektor je společnost AV MEDIA, a. s.

Milníky produktu 

2007
 Senteo interactive response system
 SMART Board software 9.7
 Stojan na podlahu a vysoká přizpůsobivost upevnění pro SMART Board 600i interactive whiteboard system
2006
 SMART Board 600i interactive whiteboard system 
 SMART Board 690 interactive whiteboard
 AirLiner wireless slate - bezdrátový tablet s dosahem 16m
 GoWire SMART Board software auto-launch cable - kabel pro automatické spuštění celého setu
 SMART Board software 9.5 pro Windows a Mac 
2005
 SMART Board 600 series interactive whiteboard
 SMART Board software 9.1
2004
 SMART Board software 8.1.2 pro Mac OS X 
 SMART Board 4000i se zpětnou projekcí
2003
 DViT (digital vision touch) technology - snímání dotyku 
 SMART Board software 8.0 
 SMART Board pro ploché panely 
 SMART Board 2000i se zpětnou projekcí
 SMART Board 2960 se zpětnou projekcí ve zdi
2002
 SMART Board software upgrade (SMART Video Player a bezdrátové vlastnosti) 
2001
 SMART Board software upgrade (podpora USB a SMART Recorder) 
 SMART Board 2860 se zpětnou projekcí ve zdi
2000
 SMART Board 3000i se zpětnou projekcí
1999
 SMART Board pro plazmové displeje 
 SMART Board 1800 series se zpětnou projekcí
 SMART Board 1710 se zpětnou projekcí ve zdi
1998
 SMART Notebook 2.0 
 SMART Board 500 series 
1997
 SMART Board 1600 series se zpětnou projekcí
 SMART Board 300 series 
 SMART Board 1810 se zpětnou projekcí ve zdi
 SMART Board 720 se zpětnou projekcí
1996
 SMART Board 720 
 SMART Board 400 
 SMART Board 420 se zpětnou projekcí
1994
 SMART Board 585 s přední projekcí
1992
 SMART Board 585 se zpětnou projekcí
1991
 SMART Board interaktivní bílá tabule

Technologie 

SMART Board funguje spojením interaktivní bílé tabule, projekce a počítače. Tyto komponenty mohou být propojeny bezdrátově, pomocí USB nebo sériového kabelu. Plocha počítače je při zapnutí projektoru promítána na interaktivní (bílou) tabuli, ta je pak po kalibraci přesným ovládacím zařízením. Pomocí dotyku prstu pak můžeme ovládat kurzor myši, nebo psát na softwarové klávesnici (tj. klávesnice promítaná pomocí počítače na plochu, lze jí využít k psaní krátkých textů, vyplňování formulářů, psaní adres, atp.). SMART Board také umožňuje zvýrazňování, kreslení a vpisování pomocí per a to kdykoli, tudíž i ve spuštěné aplikaci a není tím pádem nutno užívat funkci pro kopii obrazovky (Print screen). SMART Board existuje jak s přední tak i zadní projekcí(tj. projektor je umístěn za tabulí). Výhodou tabule se zadní projekcí je, že si přednášející nezaclání v promítání. Nevýhodou je však velký prostor za tabulí, který vyplňují komponenty zadního promítání.Tabule se umisťuje jak přímo na stěnu, tak na stojan. Při pořízení interaktivní tabule na pojízdném stojanu se doporučuje výběr modelu s integrovanou projekcí (přímo na rameni nad tabulí) a využít bezdrátových technologií. Nevýhodou tohoto typu tabule je nutnost časté kalibrace při pohybu s celou projekcí.

Analogově odporová technologie 

SMART Boardy ze série 600-series, používají analogovou technologii. Tyto interaktivní tabule jsou složeny z flexibilní plastové fólie, ta je umístěna vpředu, a z pevné desky. Zadní strana fólie a přední strana zadní desky mají slabý nátěr odporového filmu. Tyto strany obou těchto částí jsou odděleny vzduchovou mezerou o velikosti přibližně 0,03mm, což odpovídá dvěma lidským vlasům. Stlačením přední plochy se tato vzduchová mezera v daném místě sevře a dojte ke styku obou ploch. Tím se vyšle analogový signál, který je převeden do toku sériových dat a ty se odesílají do počítače k dalšímu zpracování. Tato technologie umožňuje provést kontakt a to prstem, perem, nebo jakýmkoli jiným zařízením.

DViT (Digital Vision Touch) Technologie 
Zpětná projekce interaktivní tabule SMART Board a plochý panel využívá DViT technologie. S touto technologií, se mohou uživatelé dotýkat plochy interaktivní tabule a tím ovládat počítačové aplikace nebo psát na plochu. Digitální kamery nebo software detekuje prst nebo magnetické pero, které je v kontaktu s touto plochou a dotyk je počítači přeložen jako pohyb myši nebo aktivita psacího nástroje. Na rozdíl od analog-resistive technologie DViT technologie, nevyžaduje další technické komponenty na ploše, protože digitální kamery jsou umístěny na okraji plochy a nikoli na povrchu.

SMART žlábek na pera 

Veškeré modely interaktivních tabulí SMART Board mají na předním panelu 4 žlábky na pera a jeden žlábek na speciální houbičku. Pera fungují na principu elektromagnetického pole a nikoli jako inkoustové či lihové popisovače. Princip spočívá v aktivaci kontrolky ve žlábcích na předním panelu. Když je pero vyjmuto ze žlábku, je tento úkon zaregistrován optickým senzorem a počítači je předána informace o používání tohoto popisovače. Jednotlivé žlábky jsou označeny pomocí barev (černá, zelená, modrá a červená). Od chvíle co je vzat nástroj (pero nějaké barvy nebo houbička) je tento nástroj považován na SMART Boardu jako aktivní, ale nelze jej však použít při další aktivaci nástroje jiného (např.: zvednu-li modré a následně červené pero, aniž bych modré vrátil zpět na původní pozici do žlábku, pak píši červeně pomocí libovolného pera nebo prstem). Díky tomuto systému se Vám může snadno stát, že v jedné ruce držíte pero a v druhé houbičku, kterou jste zvedli jako druhou, pak pomocí pera nebudete psát, ale mazat.

Software 

Balíček softwaru SMART Board se skládá z programů SMART Notebook and SMART Board Tools. Funkční verze jsou pro systémy Microsoft Windows, Mac OS a Linux.

Notebook Software 

Notebook software je dodáván přímo s tabulí a umožňuje uživateli udělat tabuli interaktivní pomocí nástrojů, které obsahuje. Vlastní také multimediální prvky a nástroje pro editaci, ukládání a sdílení. Notebook software obsahuje funkci rozeznávání ručně psaného textu. To co je na tabuli napsáno, umí převést na text. Nevýhodou je chybějící český slovník a nutnost psát text značně čitelně, malé niance jsou již často zaměnitelné za jiná slova a rozpoznávání není zcela dokonalé. Velkou výhodou oproti jiným produktům je možnost rozeznání skupiny slov, takže není nutností psát a rozeznávat každé slovo zvlášť. Prostředí notebooku dělí zobrazovanou plochu na dvě části: samotnou pracovní plochu a panel nástrojů. V panelu pak najdeme 3 části: třídění stránek - pro zobrazování a organizování náhledů stránek Notebooku; Galerii - pro připojení a ukládání obrázků, zvuků, filmů, animací a textových souborů; a přílohy - pro připojení souborů, zkratek, a odkazů, které mohou být zpřístupněny v průběhu prezentace. Notebook software umožňuje uživatelům vytvářet multi-stránky interaktivních dokumentů a prezentací tažením obsahu a stránek mezi pracovní plochou a panely, bez opuštění aplikace. Uživatelé mohou vytvořit vlastní obsah, nebo použít obsah z vyhledávací galerie edukačních materiálů.

Notebook software může být aplikován také jako elektronický poznámkový blok využitelný pro psaní, editaci, ukládání a distribuování informací. Například, uživatel může psát poznámky do webových stránek nebo dokumentu a uložit si takto pozměněnou a zvýrazněnou stránku jako soubor Notebooku.

SMART Board Tools 

SMART Board Tools je startovní centrum (START CENTER) obsahuje reflektor (zobrazí jen osvětlenou část), zakrývání části obrazu, lupu (pro zvětšení části, např. adresný řádek, atp.), plovoucí nástroje, softwarovou klávesnici, LinQ software, video přehrávač a záznamník (můžete zaznamenat vaší činnost v průběhu práce a později se k ní vrátit).

Hardware